Raduša je naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Raduša
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|2.402 (88,01%)
|2.070 (85,99%)
|1.759 (87,77%)
|-
|Srbi 
|196 (7,18%) 
|204 (8,47%)
|191 (9,53%)
|-
|Hrvati
|49 (1,79%)
|30 (1,24%)
|51 (2,54%)
|-
|Jugoslaveni
|62 (2,27%)
|100 (4,15%)
|1 (0,04%)
|-
|ostali i nepoznato
|20 (0,73%)
|3 (0,12%)
|2 (0,09%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2.729|2.407|2.004'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji